Черняное — село в Тамбовском районе Тамбовской области России. Административный центр Черняновского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Цны в месте впадения в неё Мазовки, в 32 км севернее Тамбова. Южная окраина села примыкает к селу Горелому. Вблизи села проходит автодорога Тамбов — Муром.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от жителей.

Примечания 

Населённые пункты Тамбовского района (Тамбовская область)